Това е списъкът с епизоди на сериала „Железния юмрук“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ

Общ преглед

Епизоди

Сезон 1 (2017)

Сезон 2 (2018) 

Списъци с епизоди на сериали
Сериали от Киновселената на Марвел